Friedrich Preller kan syfta på:

* Friedrich Preller den äldre (1804–1878), tysk konstnär
 Friedrich Preller den yngre (1838–1901), tysk konstnär